Saint-Remimont puede referirse a: 

 Saint-Remimont, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Saint-Remimont, comuna francesa situada en Vosgos.